Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1986 — 51-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 12 квітня по 28 квітня 1986 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 62-й чемпіонат Європи.

Група А Москва, СРСР 12 квітня — 26 квітня 1986.

Група В Ейндговен (Нідерланди) 20 березня — 29 березня 1986.

Група С Пучсарда (Іспанія) 23 березня — 1 квітня 1986.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 

Підсумкова таблиця

Турнір 5 - 8 місця 

Таблиця

Турнір 1 - 4 місця 

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Петер Ліндмарк
 Захисник  В'ячеслав Фетісов
 Нападник  Володимир Крутов

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Петер Ліндмарк
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Олексій Касатонов
 Нападники  Володимир Крутов —  Ігор Ларіонов —  Сергій Макаров

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С 
Попередній раунд

Фінальний раунд

Втішний раунд

Матч за 9 місце:  -  9-7

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1986 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Хокейні змагання у Москві
Хокей у СРСР
1986 в СРСР
Квітень 1986
1986 у Москві